Pete Brown (golfer), Amerikaans golfspeler
 Pete Brown (dichter), Brits dichter en songschrijver
 Pete Brown (saxofonist), Amerikaans jazzsaxofonist

Zie ook:

 Peter Brown